Субрегион Байшу-Вога () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Центрального региона.
Включает в себя часть округа Авейру.
Территория — 1802 км². Население — 398 467 человек. Плотность населения — 221,1 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегионы Большой Порту и Энтре-Дору-и-Вога
 на востоке — субрегион Дан-Лафойнш
 на юге — субрегион Байшу-Мондегу
 на западе — Атлантический океан

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 12 муниципалитетов округа Авейру:
 Авейру
 Агеда
 Албергария-а-Велья
 Анадия
 Вагуш
 Ильяву
 Меальяда
 Муртоза
 Овар
 Оливейра-ду-Байру
 Север-ду-Вога
 Эштаррежа

Ссылки 

Регионы Португалии